Talmadge, även skrivet Talmage och Tallmadge,  är ett engelskt efternamn. Det kan avse:

Personer
 Constance Talmadge (1898–1973), amerikansk skådespelare
 Eugene Talmadge (1884–1946), amerikansk politiker, demokrat, guvernör för Georgia
 Herman Talmadge (1913–2002), amerikansk politiker, demokrat, guvernör och senator för Georgia
 James E. Talmage (1862–1933), engelsk-amerikansk mormonledare, författare och universitetslärare
 Natalie Talmadge (1896–1969), amerikansk skådespelare
 Nathaniel P. Tallmadge (1795–1864), amerikansk politiker, demokrat, senare whig, sentor för New Yorkj, guvernör för Wisconsinterritoriet
 Norma Talmadge (1894–1957), amerikansk skådespelare

Geografi

Mount Talmadge – berg i Antarktis

Efternamnsförgreningssidor
Engelska efternamn